Веселоярск — село в Рубцовском районе Алтайского края. Административный центр Весёлоярского сельсовета.

История 
Основано в 1887 году. В 1928 году село Весёлоярское состояло из 900 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Веселоярского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 2008 году в селе была построена Церковь Иоанна Богослова, которую в 2013 году освятил викарий Барнаульской епархии епископ Роман Рубцовский. В Веселоярске находится пограничный пункт пропуска в Республику Казахстан Веселоярск - Красный Аул.

Транспорт 
Федеральная автодорога А-322, Барнаул-Рубцовск — граница с Республикой Казахстан-Семипалатинск. В селе расположены железнодорожная станция Локоть принадлежащая КЖД, международный автомобильный пункт пропуска, таможенно логистический терминал и склады временного хранения.

Население 
В настоящее время, в связи с ликвидацией местных предприятий, наблюдается некоторый отток населения из Весёлоярска в другие регионы страны.

В Весёлоярске жили Герои Советского Союза И. П. Зима и П. С. Пивень; Герой Российской Федерации С. А. Шрайнер; известный краевед и журналист Рубцовского района И. Д. Печерин; писатель-прозаик и один из организаторов российского движения в защиту жизни В. С. Кушнерик.

Примечания

Ссылки 
 Веселоярск. Ворота в Казахстан

Населённые пункты Рубцовского района